Eddie Johnson er navnet på flere:

 Eddie Johnson (fodboldspiller fra England) – spiller i dag for Austin Aztex
 Eddie Johnson (fodboldspiller fra USA) – spiller i dag for Cardiff City